

Список

1 июня 
 Вознесенский, Андрей Андреевич (77) — советский и российский поэт, прозаик, художник, архитектор, один из известных поэтов-«шестидесятников».
 Вера Любимова (91) — русская советская художница.
 Кадзуо Оно (103) — японский танцор, классик и гуру стиля буто.

2 июня 
 Брагинская, Элла Владимировна (84) — советский и российский переводчик-испанист. 
 Коутинью, Антониу Алва Роза (84) — португальский политический и военный деятель, один из ведущих участников «Революции гвоздик», губернатор Анголы (1974—1975). 
 Малашенков, Григорий Степанович (90) — Герой Советского Союза.
 Стам, Соломон Моисеевич (96) — советский и российский историк.
 Хруцкий, Эдуард Анатольевич (77) — советский и российский писатель и киносценарист; инфаркт. 
 Таддеи, Джузеппе (93) — итальянский оперный певец, баритон.
 Ю Чан Сун (92) — премьер-министр Южной Кореи (1982).

3 июня 
 Арнольд, Владимир Игоревич (72) — советский и российский математик, президент Московского математического общества. 
 Макклэнахан, Ру (76) — американская актриса, звезда телесериала «Золотые девочки»; инсульт.

4 июня 
 Кавацив, Иосафат — священник и, возможно, епископ Украинской Греко-Католической Церкви, член ордена василиан, политзаключенный.
 Вуден, Джон (99) — американский баскетболист и баскетбольный тренер. 
 Прик, Ольга Яковлевна (89) — тюрколог, исследователь караимского языка, кандидат педагогических наук.
 Попович, Геннадий Иванович (37) — украинский футболист, бывший нападающий «Зенита».

5 июня 
 Андерсон, Нил (83) — новозеландский вице-адмирал, Кавалер Ордена Бани, Рыцарь-Командор Ордена Британской империи .
 Корин, Григорий Александрович (Коренберг) (84) — русский советский поэт. 
 Рахлина, Марлена Давидовна (84) — поэт, переводчик.

6 июня 
 Гельцер, Михаил Львович — израильский (ранее советский) историк, специалист по древней истории Ближнего Востока.
 Павлов, Михаил Яковлевич (57) — председатель Минского горисполкома (2000—2009); рак. 
 Смоляк, Ладислав (78) — чешский актёр и режиссёр. 
 Хализов, Святослав Игоревич (47) — советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, защитник.

7 июня 
 Айбек Мирсидиков — криминальный авторитет.
 Найдёнов, Арсений Юдильевич (68) — советский и российский футбольный тренер. 
 Мордехай Элияху (82) — главный сефардский раввин Израиля.

9 июня 
 Зинченко, Александр Алексеевич (53) — украинский политический деятель, генеральный директор Национального космического агентства Украины (2009—2010). 
 Семёнова, Марина Тимофеевна (101) — советская балерина, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда. Танцевала в Мариинском и Большом театрах. 
 Фролов, Валентин Иванович (73) — заслуженный тренер России по бадминтону.

10 июня 
 Пода Аннаоразов — советский и туркменский государственный и партийный деятель.
 Гарсэн, Жинет (82) — французская актриса. 
 Ойоно, Фердинанд Леопольд (80) — камерунский писатель и политик, министр иностранных дел Камеруна (1992—1997). 
 Георгиев, Виктор Михайлович (73) — режиссёр, сценарист (фильмы «Сильные духом», «Кремлёвские куранты», «Идеальный муж», «У опасной черты»). 
 Барбара Скайдел — концертный менеджер и продюсер Bruce Springsteen , Led Zeppelin, Grand Funk Railroad, U2, Tom Petty & the Heartbreakers, Roger Waters, the Who, Keith Richards, The Pretenders, Sinéad O'Connor, Pete Townshend, Bob Geldof, Marianne Faithful, Sebastian Bach, Greg Lake, Suzanne Vega.

11 июня 
 Анохин, Алексей Васильевич (88) — Герой Советского Союза.
 Мансуров, Фуат Шакирович (82) — казахстанский и российский дирижёр и педагог, народный артист России. 
 Небоисс, Артурс (85) — латвийский энтомолог.
 Нифонтов, Александр Николаевич (50) — президент Мотоциклетной федерации России; сердечный приступ. 
 Папичев, Николай Васильевич (61) — генерал-майор внутренний службы, бывший начальник ГУ ФСИН по Омской области; убит. 
 Пионтковский, Анджей (75) — польский фехтовальщик-саблист, призёр Олимпийских игр в Мельбурне (1956), Риме (1960) и Токио (1964). 
 Польке, Зигмар (69) — один из крупнейших мастеров немецкого постмодернизма, классик искусства XX в; рак. 
 Райков, Евгений Тихонович (73) — советский и российский оперный певец, работавший в Большом Театре, народный артист СССР. 
 Смоле, Янко (89) — председатель Исполнительного веча Социалистической республики Словения (1965—1967).

12 июня 
 Абдулин, Айтмухамед Абдуллаевич (85) — геолог-поисковик, доктор геолого-минералогических наук.
 Фуат Мансуров (82) — советский и российский дирижёр и педагог.
 Некрутенко, Юрий Павлович (74) — украинский энтомолог, лепидоптеролог.
 Ставиньский, Ежи Стефан (88) — польский прозаик, киносценарист, режиссёр.

13 июня 
 Бобров, Рэм Исаакович (85) — советский и российский учёный-энергетик.
 Дин, Джимми (81) — американский кантри-певец. 
 Козаев, Хетаг Аликович (19) — чемпион мира по боксу среди молодёжи в среднем весе по версии WBC; убийство. 
 Комбо, Аюба (?) — председатель Военного Комитета Коморских островов (1995). 
 Сластенин, Виталий Александрович (79) — академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор. 
 Третьяков, Сергей (53) — бывший сотрудник службы внешней разведки РФ, в 2000 г. бежавший в США. 
 Юсуф, Аббас (68) — премьер-министр Коморских островов (1998—1999).

14 июня 
 Балтабек, Кызмет (20) — чемпион мира по самбо среди юниоров; убийство. 
 Ильенко, Юрий Герасимович (73) — украинский кинооператор, режиссёр, сценарист; рак. 
 Кизим, Леонид Денисович (68) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник. 
 Кодзоев, Багаудин Госпоевич (75) — звеньевой механизированного кукурузоводческого звена совхоза «40 лет Октября» (Ингушетия, Россия), Герой Социалистического Труда. .
 Хаммерер, Рези (85) — австрийская горнолыжница, бронзовая медалистка зимних Игр в Санкт-Морице (1948) в скоростном спуске.

15 июня 
 Гиоев, Хасанбек Георгиевич (82) — Заслуженный тренер России по вольной борьбе.
 Ильенко, Юрий Герасимович (74) — украинский кинооператор, режиссёр, сценарист.
 Кабель, Хайди (95) — немецкая театральная актриса. 
 Ножиков, Юрий Абрамович (76) — глава администрации Иркутской области (1991—1997). 
 Толстая, Наталия Никитична (67) — писательница, переводчица и филолог. Внучка Алексея Толстого. 
 Фехмию, Беким (74) — югославский, албанский актёр. 
 Хиккокс, Чарльз Бьюкенен (63) — американский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион Мехико-1968 (200 и 400 м комплексным плаванием и комбинированная эстафета 4x100 м); рак.

16 июня 
 Базен, Марк Луи (78) — и. о. президента и премьер-министр Гаити (1992—1993), и. о. премьер-министра (2006). 
 Диксон, Билл (84) — американский музыкант, композитор, художник и педагог. 
 Тамбулатова, Мария Ивановна (73) — народная артистка России, актриса Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского. 
 Татаринов, Ярослав Всеволодович (59) — советский и российский учёный-механик, доктор физико-математических наук, профессор.  
 Форрестер, Морин (79) — канадская оперная певица (контральто).

17 июня 
 Хорсли, Себастьян (47) — британский художник и писатель; передозировка героина. 
 Чижевская, Эльжбета (72) — польская актриса; рак пищевода. 
 Шидер, Гэри (56) — фанк-гитарист, лидер группы «Funkadelic Garry Shider»; рак.

18 июня 
 Никон, Том (22) — французский фотомодель; самоубийство.
 Мануте Бол (47) — суданский баскетболист, один из высочайших игроков НБА; заболевание почек. 
 Богданович, Богдан (87) — югославский архитектор и эссеист. 
 Сарамагу, Жозе (87) — португальский писатель, лауреат Нобелевской премии.

19 июня 
 Мубариз Ибрагимов (22) — прапорщик Национальной армии Азербайджана, Национальный герой Азербайджана.
 Косицын, Михаил Викторович (61) — российский валторнист и музыкальный педагог, заслуженный артист России 
 Иванов, Леонид Геннадьевич (64) — советский баскетболист, бронзовый призёр чемпионата мира-1963. 
 Морозов, Иван Васильевич (87) — полковник внутренней службы, Герой Советского Союза. 
 Пикаев, Александр Алексеевич (48) — российский эксперт по разоружению; обнаружен мёртвым в своей квартире на Мальте.
 Чаудри, Анвар (87) — пакистанский спортивный функционер, президент Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) (1986—2006).

20 июня 
 Владимир Дементьев (81) — художник кино. Заслуженный деятель искусств БССР.
 Морозов, Иван Васильевич (87) — Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, полковник.
 Розато, Роберто (66) — итальянский футболист, игрок «Милана» (1966—1973). Обладатель Кубка чемпионов и Межконтинентального кубка 1969, Кубка кубков 1968, 1973. 
 Татубаев, Саиль Садырбекович (1962—2010) — казахстанский певец.
 Тодорашко, Евгения Фёдоровна (73) — советская молдавская актриса, народная артистка Республики Молдова.

21 июня 
 Гуркин, Владимир Павлович (58) — российский актёр, драматург, сценарист.

22 июня 
 Мортимер, Робин Питер (58) — британский автогонщик, владелец компании RPM Motorsport; умер от отравления оксидом азота, использовавшимся в качестве анестетика при занятиях садомазохизмом.
 Тарасевич, Владимир Анатольевич (61) — Заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом), четырёхкратный чемпион мира.

23 июня 
 Бергер, Йорг (65) — немецкий футбольный тренер, главный тренер клуба «Шальке-04» (1993—1996). 
 Буш, Прескотт младший (87) — американский политический деятель, брат экс-президента США Джорджа Буша старшего и дядя экс-президента США Джорджа Буша младшего. 
 Воробьёв, Всеволод Михайлович (84) — выдающийся советский и украинский педагог, пианист.
 Мзали, Мохаммед (84) — премьер-министр Туниса (1980—1986). 
 Соболев, Владимир Михайлович (85) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Бельгии (1971—1975), в Финляндии (1979—1988).

24 июня 
 Куэйф, Пит (66) — рок-музыкант, один из основателей и экс-бас-гитарист британской рок-группы The Kinks. 
 Любимов, Павел Григорьевич (71) — советский и российский режиссёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000).
 Нарусе, Хирому (67) — главный тест-пилот компании Toyota; автокатастрофа. 
 Паздзёр, Казимеж (75) — польский боксер, олимпийский чемпион Летних игр в Риме (1960) в лёгком весе. 
 Шоренстейн, Уолтер (95) — американский миллиардер и благотворитель.

25 июня 
 Андерсон, Фред (80) — джазовый саксофонист и композитор. 
 Бабаджи, Вивека (37) — индийская топ-модель и актриса; предположительно — самоубийство. 
 Видугирис, Альгимантас (73) — кинорежиссёр. 
 Джаватов, Джамалутдин (41) — руководитель одной из террористических группировок на Северном Кавказе; уничтожен в результате спецоперации. 
 Пучков, Николай Ильич (65) — российский спортивный комментатор.
 Оккерт, Дмитрий Сергеевич (26) — российский тележурналист, ведущий телеканала «Эксперт-ТВ»; убит. 
 У Гуаньчжун (90) — китайский художник.

26 июня 
 Бразаускас, Альгирдас Миколас (77) — премьер-министр (2001—2006) и президент Литовской республики (1992—1998); рак предстательной железы и лимфома. 
 Евсеев, Василий Аркадьевич (47) — советский и украинский футболист, мастер спорта международного класса (1986). 
 Керес, Харальд Петрович (97) — советский и эстонский астрофизик и физик-теоретик.
 Ларин, Аркадий Егорович (86) — советский, белорусский педагог. Народный учитель СССР.
 Муллоджанова, Шоиста Рубиновна (84) — советская таджикская певица (лирическое сопрано) и педагог, народная артистка Таджикской ССР (1957). 
 Хорхе, Паолу Тейшера (81) — министр иностранных дел Анголы (1976—1984). 
 Че Мун Шик (85) — председатель Национального собрания Южной Кореи (1983—1985).

27 июня 
 Джуффре, Альдо (86) — итальянский актёр. 
 Ильин, Юрий Александрович (52) — российский театральный деятель, главный режиссёр Брянского областного драматического театра, заслуженный деятель искусств Республики Марий Эл; саркома лёгкого. 
 Чеснокова, Валентина Фёдоровна (75) — российский социолог.

28 июня 
 Бёрд, Роберт (92) — старейший американский сенатор от Демократической партии, неоднократно — председатель Сената США. 
 Окойн, Билл (66) — менеджер индустрии звукозаписи (Kiss, Билли Айдол и др) 
 Хайек, Николас (82) — основатель и президент компании Swatch Group. 
 Штормс, Адольф (90) — бывший член СС, нацистский военный преступник 
 Щербаков, Василий Васильевич (59) — Герой Советского Союза, заместитель председателя «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане» (БСВВА).

29 июня 
 Барщевский, Антон Дмитриевич (42) — российский кинорежиссёр и продюсер, член Союза кинематографистов России.

30 июня 
 Дмитрий Жмуровский (92) — Герой Советского Союза.
 Сергей Крымский (80) — украинский философ, культуролог.